Valhubert est un nom qui peut faire référence à :
Jean-Marie Valhubert (1764-1805), le général de division de Bonaparte mort à la bataille d'Austerlitz
La place Valhubert, ouverte et dénommée en 1806 du nom du général